Die Carol Weymuller US Open 2003 fanden vom 11. bis 16. Oktober 2003 in Brooklyn, New York City, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2003/04 und gehörte zur Kategorie WSA Gold 35. Es fungierte sowohl als Carol Weymuller Open als auch als US Open. Das Preisgeld betrug 37.000 US-Dollar.

Vorjahressiegerin war Carol Owens, die erneut das Finale erreichte und dort auf Cassie Jackman traf. Jackman gewann die Partie mit 9:5, 5:9, 4:9, 9:7 und 9:5.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptfeld

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

WSA World Tour 2003/04
2003
2003
Sportveranstaltung in Brooklyn